Trnová est un toponyme qui peut désigner :

Trnová, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Trnová, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi 

Homonymie de localités en  Tchéquie